Рио Мајо има више значења:

 Рио Мајо, Лоте 10 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Рио Мајо, Лоте 2 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику